HBA peut désigner :
 Host bus adapter (en français, contrôleur hôte de bus), une carte d'extension qui permet de connecter un système hôte à un bus externe ;
 Hatem Ben Arfa (1987-), un footballeur français.